Chaudanne est un toponyme français, que l’on trouve :
 à Besançon, 
 au fort de Chaudanne, sur la colline éponyme ;
 à la caborde de Chaudanne, inscrite aux monuments historiques le .
 à Castellane, où un écart éponyme a donné son nom au barrage de Chaudanne.

Toponymie française